Jaliyí ( jalīŷī, a veces romanizado en inglés como khaleejy) significa «golfo» (el accidente geográfico marítimo) y en las últimas décadas ha venido siendo usado para referirse a temas comunes de los Países del Golfo, es decir, Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y senso lato, Arabia Saudí y Omán, especialmente desde la fundación del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG; en árabe, Majlis al-taeawun lidual al-Jaliy). 

El golfo Pérsico en el idioma árabe se conoce como الخليج العربي (al-Jalīŷ al-'Arabī), es decir, el golfo Árabe o golfo Arábigo.

Históricamente, el territorio jaliyi era conocido como al-Bahrein.

Usos 

Al-Jaliyín (الخليجي «los jaliyíes»), los habitantes del oriente de la Península arábiga.
Cultura jaliyi, asociada con los estados árabes del Golfo Pérsico.
Árabe jaliyi, dialecto del árabe del Golfo pérsico.
Jaliyi (moneda), divisa propuesta como moneda única para los países del Golfo.
Música jaliyi, un tipo de música de Arabia Oriental.

Mundo árabe
Toponimia